L'expression « frères d'armes » désigne au sens large deux individus (ou plus) luttant ensemble, généralement dans le même camp et côte à côte, et tissant par ce fait un lien circonstanciel de camaraderie, le plus souvent d'ordre amical ou fraternel (par exemple ; des alliés au sein d'une rixe ; ou encore, des soldats ou guerriers combattant au même conflit, dans la même armée — plus couramment, dans la même unité — et sur un même champ de bataille).

Arts

Littérature 

 Frères d'armes, septième tome de la série de bande dessinée Samurai.

 Un clone encombrant, depuis 2013 Frères d'armes (Brothers in Arms), roman de Lois McMaster Bujold.

Audiovisuel 

 Frères d'armes, série télévisée historique française créée par Rachid Bouchareb et Pascal Blanchard ;
 Frères d'armes, soixante‑huitième épisode de la quatorzième saison de la série télévisée policière française Julie Lescaut.

 / 
 Frères d'armes (Band of Brothers), mini‑série de guerre américano‑britannique créée par Tom Hanks et Steven Spielberg.

Musique 

Frères d'armes, un album de Zesau.

Presse 

Partenaires sécurité défense, anciennement Frères d'armes, une revue militaire française.

Voir aussi
 Frère d'âme